Kellie steht für
 Charles Erskine of Kellie (1739–1811), italo-schottischer Kurienkardinal
 Earl of Kellie, britischer Adelstitel
 Kellie’s Castle, Schloss in Perak, Malaysia
 Kellie Castle, Burg bei Arncroach in Schottland
Siehe auch:
Monro-Kellie-Doktrin
 Keli
 Kelli
 Kelly